Binéfar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Binéfar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Binéfar (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar